Макілрой () — прізвище шотландського походження.

Відомі особи 
 Джиммі Макілрой (нар. 1931) — північноірландський футболіст, який зіграв 55 матчів за національну збірну
 Дуглас Макілрой (нар. 1932) — американський математик, інженер і програміст.
 Рорі Макілрой (нар. 1989) — північноірландський гольфіст
 Семмі Макілрой (нар. 1954) — північноірландський футболіст і футбольний тренер.
Шотландські прізвища